Мото Гран-при Тихого океана был этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP с 2000 по 2003 годы.

Бразилия